Работы Фердинанда Рущица находятся в музеях и частных коллекциях Польши, Литвы, Франции, США . В Беларуси картины Рущица находятся в Национальном художественном музее (« У костёла ») и корпоративной коллекции Белгазпромбанка .

Список картин

Ссылки 

 Фердинанд Рущиц ) 
Рущиц, Фердинанд
Страницы с непроверенными переводами